Viñales - município de Cuba.
 Viñales - localidade do município de Bembibre, Leão, Espanha.
 Maverick Viñales - piloto de motociclismo espanhol.